Płachty peut désigner :

Toponymie
en Pologne
 Płachty, un village dans la voïvodie de Mazovie
 Płachty, un village dans la voïvodie de Poméranie